Оттур-Юрях () — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

 Оттур-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°01' с. ш. 123°13' в. д..
 Оттур-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°10' с. ш. 122°10' в. д..
 Оттур-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°28' с. ш. 114°35' в. д..

Примечания

См. также 
 Отулах-Юрях